На Зимних Олимпийских играх 1924 года Финляндию представляло 18 спортсменов (17 мужчин и 1 женщина), выступивших в 6 видах спорта. Они завоевали 4 золотых, 4 серебряных и 34 бронзовых медали, что вывело финскую сборную на 2-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1924 года
Спорт в Финляндии в 1924 году